Perényi Zsigmond (†1663 után) Perényi György zempléni főispán fia 
 Perényi Zsigmond, az előbbi fia
 Perényi Zsigmond, Perényi István Abaúj vármegye főispánjának fia
 Perényi Zsigmond (†1651) Perényi Ferenc és Wesselényi Ilona fia
 Perényi Zsigmond (†1748 után) Perényi Gábor és Pogány Katalin fia 
 Perényi Zsigmond (1783–1849) Ugocsa vármegye főispánja 
 Perényi Zsigmond (1843–1915) Bereg és Ugocsa vármegye főispánja, országgyűlési képviselő 
 Perényi Zsigmond (1870–1946) politikus, a Friedrich-kormány belügyminisztere, Máramaros vármegye főispánja 
 Perényi Zsigmond (1901–1965) az előbbi fia 
 Perényi Zsigmond (1978–) politikus, a Negyedik Orbán-kormány államtitkára (2019–2020)

Zsigmond